Андреевка () — посёлок городского типа, Андреевский поселковый совет, Балаклейский район, Харьковская область, Украина.

Является административным центром Шебелинского района областного совета, в который также входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Посёлок городского типа Андреевка находится на левом берегу реки Северский Донец, выше по течению на расстоянии в 2 км расположено озеро Лиман, на противоположном берегу — пгт Донец.

Через посёлок проходит автомобильная дорога .

Рядом проходит железнодорожная линия «Харьков—Красный Лиман», станции Шебелинка и Андреевка.

К посёлку примыкают большие лесные массивы (дуб, сосна).

История 
Территория посёлка была заселена ещё в V—IV тысячелетиях до н. э. Об этом свидетельствуют остатки трёх поселений эпохи неолита. Кроме того, здесь найдены кости мамонта и серебряная деньга Ивана IV.

Впервые о селе Андреевы Лозы упоминается в 1627 году в «Книге Большому Чертежу».

В 1663 году, спасаясь от гнёта польских феодалов, сюда прибыла с Правобережной Украиной группа переселенцев. В 1673 году населённый пункт встречается под названием Слобода Андреева, а с 1681 — Андреевка.

Андреевка была одним из укреплённых пунктов, построенных на южной границе Русского государства для защиты от набегов крымских татар (сохранились сообщения, что в августе 1673 года татары были замечены под стенами слободы, а 1681 году — снова появились здесь и захватили в плен 20 человек).

В 1685 году Андреевка вошла в состав Изюмского слободского полка.

13 июля 1688 года в районе Андреевки при переправе через реку был разгромлен отряд крымских татар.

Весной 1817 года Андреевка стала военным поселением. Здесь был расквартирован Борисоглебский уланский полк, в связи с чем её переименовали в Новоборисоглебск . После упразднения системы военных поселений Андреевка стала селом Змиевского уезда Харьковской губернии. В начале XX века численность населения составляла около 6 тыс. человек.

В 1910 году при строительстве Южно-Донецкой железной дороги недалеко от Андреевки была построена станция Шебелинка, что способствовало развитию селения. В 1913 году здесь была открыта больница (в которой работали 1 врач, 1 фельдшер и 6 санитаров).

В январе 1918 года в уезде была установлена Советская власть, но в апреле 1918 года селение оккупировали немецкие войска. В условиях немецкой оккупации в селе возникла подпольная группа, которую возглавил Д. Г. Шматько (в дальнейшем ставшая основой Андреевского партизанского отряда).

В ходе гражданской войны власть в уезде несколько раз менялась, но 23 декабря 1919 года Советская власть была восстановлена.

В 1920-х годах была центром Андреевского района Изюмского округа Харьковской губернии УССР.

В 1928 году здесь была организована коммуна им. Т. Г. Шевченко (с 1930 года — ТСОЗ), в апреле 1929 года — ТСОЗ "Червоний партизан".

В 1930е годы здесь были построены электростанция, маслозавод, МТС и новая школа.

В марте 1931 года Андреевский район вошел в состав Балаклейского района. 

В 1938 — присвоен статус посёлок городского типа.

Во время Великой Отечественной войны с 7 декабря 1941 до 9 февраля 1943 года посёлок находился под немецкой оккупацией, при отступлении немецкие войска полностью разрушили его.

В 1959 году население составляло .

После открытия в районе Шебелинского месторождения природного газа в 1960 году здесь был построен Андреевский газобензиновый завод.

В 1968 году численность населения составляла 14,6 тыс. человек, крупнейшими предприятиями являлись кирпичный завод, фабрика детской одежды, молокозавод и другие предприятия пищевой промышленности.

В 1978 году здесь действовали газоперерабатывающий завод, хлебный завод, швейная фабрика по пошиву детской одежды, цех железобетонных изделий и шлакоблоков Балаклейского завода строительных материалов, промышленный комбинат, дом быта, три общеобразовательные школы, три лечебных учреждения, Дом культуры, клуб, кинотеатр и 10 библиотек.

В 1989 году численность населения составляла .

По результатам Всеукраинской переписи населения 2001 года численность населения составляла .

Начавшийся в 2008 году экономический кризис осложнил положение Андреевского хлебозавода, руководство которого в декабре 2009 года приняло решение о ликвидации предприятия. В марте 2010 года Андреевский хлебозавод был признан банкротом.

По состоянию на 1 января 2011 года численность населения составляла 9045 человек, на 1 января 2012 года — 8977 человек, на 1 января 2013 года — 8967 человек.

Известные люди 
 Шевченко Борис Демидович (1904—1944) — полковник, Герой Советского Союза, родился в посёлке Андреевка.
 Шелест Пётр Ефимович (1908—1996) — советский партийный и государственный деятель, член Политбюро, Президиума ЦК КПСС (1964—1973), первый секретарь ЦК Компартии Украины (1963—1972), родился в посёлке Андреевка.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины
 Видео посёлка Андреевка
 Андреевка, Балаклейский район — Харьковская область

Посёлки городского типа Харьковской области
Населённые пункты Балаклейского района